Time Changer — filme lançado no Brasil como A Jornada
Star Trek — franquia de entretenimento conhecida no Brasil como Jornada nas Estrelas
Jornada del Muerto — um deserto do Novo México, cujo nome foi atribuído pelos exploradores espanhóis ("conquistadores") a uma região particularmente seca com cerca de 160 quilômetros ao longo da rota que liga a Nova Espanha central (hoje o México) aos extremos da colónia no norte de Santa Fé de Novo México
Jornada de Esperança — romance de ficção científica escrito pelo autor britânico Brian Aldiss, publicado em 1964
Jornada das Telhas — revolta do dia 7 de junho de 1788 em Grenoble, na fase inicial da Revolução Francesa
Jornada HP — O Jornada 680 foi o lançado em 1998
Jornada de Herói — história em quadrinhos publicada originalmente em fevereiro de 2003 pela editora norte-americana DC Comics na comemorativa 800.ª edição da revista Action Comics

Jornais 
Jornada (jornal) — extinto jornal semanário sobre futebol, publicado em Portugal, ao sábado, entre Maio e Outubro de 2008
La Jornada — jornal eletrônico de México, Espanha, América Central e América do Sul

Desambiguações de artes
Desambiguações de jornais